Аста́фьев (Аста́фьева) — русская фамилия.

 Астафьевы (Остафьевы) — дворянский род.

Астафьев 

 
 
 Астафьев, Анатолий Александрович (псевдоним Анатолий Днистровый; род. 1974) — украинский писатель и поэт.
 Астафьев, Андрей Васильевич (1910—1967) — советский историк, литературовед, писатель и краевед.
 Астафьев, Борис Николаевич (1897—1976) — советский спортсмен и тренер.
 Астафьев, Василий Михайлович (1919—2022) — Герой Советского Союза.
 
 
 Астафьев, Виталий (род. 1971) — латвийский футболист,.
 Астафьев, Георгий Михайлович (род. 1953) — российский спортсмен, тренер.
 Астафьев, Иван Михеевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Астафьев, Максим Юрьевич (род. 1982) — российский футболист,.
 Астафьев, Михаил Георгиевич (род. 1946) — учёный и политический деятель, народный депутат РСФСР.
 
 
 Астафьев, Святослав Владимирович (настоящая фамилия Молоствов; 1907—1990) — актёр.
 Астафьев, Сергей Михайлович (род. 1975) — российский футболист.
 Астафьев, Юлий Павлович (1930—1995) — советский и украинский учёный в области горного дела.
 
 Астафьев, Яков Тимофеевич (1820—1879) — подполковник Корпуса флотских штурманов Российского Императорского флота.



Примечания

См. также 
 Астафьево
 Асафьев
 Астахов